Fabri puede referirse a:
 Honoré Fabri, un jesuita francés teólogo, matemático y físico
 Johann Fabri, un humanista y teólogo alemán
 Johann Ernst Fabri, un geógrafo y estadístico alemán
 Juan Fabri, un militar argentino
 Julien Fabri, un futbolista francés
 Ľubica Fábri, una arquitecta, publicista y curadora de exposiciones de arquitectura eslovaca
 Pompeo Fabri un pintor italiano
 Rodrigo Fabri, un exfutbolista brasileño
 Tiago Fabri, uno periodista y presentador brasileño
 Fabricio Fabri Agosto, un futbolista hispano-uruguayo